Paris–Nice 2021 var den 79:e upplagan av det franska etapploppet Paris–Nice. Cykelloppets åtta etapper kördes mellan den 7 och 14 mars 2021 med start i Saint-Cyr-l'École och målgång i Levens. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av tyska Maximilian Schachmann från cykelstallet Bora–Hansgrohe för andra året i rad.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

8:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Paris–Nice 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Frankrike